Cottonwood Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe:

 Cottonwood Cemetery (Eustace) in Eustace, Henderson County, Texas
 Cottonwood Cemetery (Scurry) in Scurry, Kaufman County, Texas